Brigitte – forma francese del nome proprio di persona Brigida
Brigitte – personaggio della serie televisiva Jarod il camaleonte
Brigitte – rivista per donne tedesca
Brigitte – duo musicale indie folk francese
Maman Brigitte – loa della religione vudù